Клиодина́мика,  (от ,  — древнегреческая муза истории, и  — изучение динамических систем; название сконструировано аналогично термину «термодинамика» ) — междисциплинарная область исследований, ориентированная на построение математических моделей социально-исторических процессов. Клиодинамика основана на положении об исторических процессах как происходящих по регулярным предсказуемым закономерностям. Создатель концепции позиционирует её как более точную в сравнении с гуманитарной исторической наукой.

Термин предложен автором клиодинамики П. В. Турчиным в 2003 году.

Среди учёных клиодинамика не получила общего признания и является спорным дискуссионным подходом. Некоторые исследователи считают клиодинамику интересной, но ошибочной концепцией.

История возникновения 
Концепцию клиодинамики создал П. В. Турчин, его идея была опубликована в 2003 году.

Турчин опирался на работу математика Дж. Голдстоуна, который первым применил теорию сложных систем к человеческой истории и пришел к выводу, что политическая нестабильность циклична. Голдстоун создал модель социальных перемен — математическое описание революции. Его модель была неполной и подверглась критике. Голдстоун сам признавал несовершенство своей модели.

В 2003 году вышла книга Турчина «Historical Dynamics» о статистическом анализе исторических событий, в которой автор изложил свою концепцию цикличности истории. В том же году он оcновал новую область академических исследований и назвал её клиодинамикой ().

Турчин образовал термин «клиодинамика» от имени Клио — музы истории и героической поэзии в греческой мифологии.

С 2005 года в Институте Санта-Фе, где Турчин работает приглашённым професором, действуют рабочие группы и проводятся семинары по применению математических и теоретических основ клиодинамики к истории.

В 2008 году журнал Nature опубликовал статью Турчина (в то время он работал приглашённым професором в Институте Санта-Фе), что познакомило с клиодинамикой научное сообщество.

В 2010 году Турчин в открытом письме «Political instability may be a contributor in the coming decade», опубликованном в журнале Nature, изложил свои соображения об ошибочности оптимистичных прогнозов о «светлом будущем» и сделал прогноз о скором наступлении периода политической нестабильности в США и Великобритании с возможностью коллапса этих стран.

C 2010 года издаётся журнал , его главный редактор — П. В. Турчин, а в редколлегии которого работают Рэндалл Коллинз,  из The Institute for Research on World-Systems Калифорнийского университета, Даг Уайт (профессор в Калифорнийском Университете Ирвайн, внешний профессор в Институте Санта-Фе) и Тим Колер (профессор в Университете штата Вашингтон, внешний профессор в Институте Санта-Фе). Издание журнала спонсирует The Institute for Research on World-Systems.

Общие сведения 
Американский экономист русского происхождения П. В. Турчин создал клиодинамику как новое направление в исторической науке, основанное на технологиях Big Data. Автор позиционирует клиодинамику как точную дисциплину в противопоставление к «традиционной» исторической науке.

Разработанная для описания физических процессов теория сложных систем () применяется в клиодинамике к историческим процессам. Клиодинамика использует современные вычислительные методы и мощную вычислительную технику.

Турчин с соратниками собрали большое количество исторических сведений в базу данных Seshat (названную в честь богини Сешат египетского языческого пантеона), из которого, проведя статистический анализ по выбранным им параметрам, он выделил циклические закономерности, которые назвал «вековыми циклами» ().

Автор клиодинамики поставил целью определить причины вековых циклов, затем провести математическое моделирование и на этих моделях спрогнозировать будущие процессы в обществе.

Основной задачей клиодинамики является выявление и исследование исторических закономерностей на основе анализа долговременных социальных процессов. Согласно публикациям основоположников клиодинамики, к настоящему времени основными достижениями можно считать разработку математических моделей «вековых» социально-демографических циклов<ref>Нефёдов С. А. Концепция демографических циклов. — Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2007; Коротаев А. В., Комарова Н. Л., Халтурина Д. А. Законы истории. Вековые циклы и тысячелетние тренды. Демография, экономика, войны . 2-е изд. — М.: «УРСС», 2007; Турчин П. В. Историческая динамика: На пути к теоретической истории . — М.: «УРСС», 2007; Малков С. Ю. Математическое моделирование исторической динамики: подходы и модели // Моделирование социально-политической и экономической динамики. Ред. М. Г. Дмитриев. — М.: Изд-во РГСУ, 2004. — С. 76—188.</ref> и достаточно успешное математическое моделирование долгосрочного развития Мир-Системы.

Одной из задач клиодинамики является отсеивание наименее правдоподобных объяснений исторических процессов.

По мнению П. В. Турчина, клиодинамика вырастает из клиометрии, нуждается в ней как в поставщике «сырья», эмпирических данных, но и клиометрия нуждается в дисциплине, подобной клиодинамике, как в источнике теорий и моделей, направляющих эмпирические исследования.

В научной фантастике существует литературный прототип клиодинамики — вымышленная наука «психоистория», созданная математиком Селдоном в романе Айзека Азимова «Основание». В отличие от фантастической психоистории, клиодинамика не способна предсказать будущее.

 Критика 
Согласно публикации научного журналиста Лаура Спинни в «Nature», большая часть учёных-историков относятся к клиодинамике глубоко скептически, оценивают перспективы клиодинамики критично и не уверены в возможности успешного применения её методов в исторической науке. Некоторые, как Сергей Капица, подчёркивали, что «общие вопросы применения методов математики к общественным явлениям также требуют большего внимания и понимания» и во многих случаях «речь может идти лишь о качественном, „мягком“ моделировании».

Биолог и философ науки Массимо Пильюччи в своей книге «Nonsense on Stilts: How to Tell Science from Bunk», посвящённой псевдонаучным концепциям в исторической науке, считает клиодинамику интересной гипотезой, но крайне трудно доказуемой.

Клиодинамика воспринимается с глубоким скептицизмом большинством академических историков, которые склонны рассматривать историю как сложную смесь случайностей, отдельных слабостей и уникальных ситуаций, которые никогда не охватит никакая грубая «наука истории».

 См. также 
 «Законы истории» — книга российского историка Андрея Коротаева
 Психоистория — вымышленная наука из цикла «Основание» Айзека Азимова
 Клиология — вымышленная наука из романа Майкла Флинна «В стране слепых» ()

 Примечания 

 Литература 
 
 Турчин П. В. Историческая динамика: На пути к теоретической истории. — М.: «УРСС», 2007. ISBN 978-5-382-00104-3.
 
 
 
 
 

 Дополнительная литература 
 Гусейнова А. С., Павловский Ю. Н., Устинов В. А. Опыт имитационного моделирования исторического процесса. — М.: «Наука», 1984.
 Коротаев А. В., Малков А. С., Халтурина Д. А. Законы истории. Математическое моделирование развития Мир-Системы. Демография, экономика, культура. 2-е изд. — М.: «УРСС», 2007. — ISBN 978-5-484-00957-2.
 Коротаев А. В., Комарова Н. Л., Халтурина Д. А. Законы истории. Вековые циклы и тысячелетние тренды. Демография, экономика, войны. 2-е изд. — М.: «УРСС», 2007.
 Малков С. Ю. Математическое моделирование исторической динамики: подходы и модели // Моделирование социально-политической и экономической динамики. Ред. М. Г. Дмитриев. — М.: Изд-во РГСУ, 2004. — С. 76—188.
 Нефёдов С. А. Концепция демографических циклов. — Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2007.
 Коротаев А. В. и др. Законы истории: Математическое моделирование и прогнозирование мирового и регионального развития. Изд. 3, сущ. перераб. и доп. М.: URSS, 2010.
 Розов Н. С. Клиодинамика без математики: методы и средства исторической макросоциологии.// Метод: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин: Сб. науч. тр. Вып. 2. — М.: Институт научной информации по общественным наукам РАН, 2011.
 Федулин А. А., Багдасарян В. Э.'' Клиодинамические параметры развития сервиса в России. — М.: ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса», 2011.

Ссылки 
 Видеолекция Турчина о клиодинамике
 Клиодинамика: новости, статьи, в СМИ
 Cliodynamics: The Journal of Theoretical and Mathematical History — «Клиодинамика: журнал теоретической и математической истории» 
 Российская клиодинамика // «Эксперт» № 16 (799) /23 апр 2012
 Введение в термодинамику сложных систем

Исторические теории
Вспомогательные исторические дисциплины
Математическое моделирование
Социальная эволюция
Неакадемические направления исследований в истории